Яханов:

 Яханов, Андрей Викторович (род. 1973) — советский и российский хоккеист.
 Яханов, Сергей Викторович (род. 1980) — российский хоккеист.